Råbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Råbjerg (Agri Sogn) – et areal i Agri Sogn, Syddjurs Kommune
 Råbjerg (Eggeslevmagle Sogn) – en bebyggelse i Eggeslevmagle Sogn, Slagelse Kommune
 Råbjerg (Gudum Sogn) – et areal i Gudum Sogn, Lemvig Kommune
 Råbjerg (Lindknud Sogn) – et areal og en bebyggelse i Lindknud Sogn, Vejen Kommune
 Råbjerg (Råbjerg Sogn) – en bebyggelse i Råbjerg Sogn, Frederikshavn Kommune
 Råbjerg (Sneslev Sogn) – en bebyggelse i Sneslev Sogn, Ringsted Kommune
 Råbjerg (Tistrup Sogn) – et areal i Tistrup Sogn, Varde Kommune
 Råbjerg (Vandborg Sogn) – et areal i Vandborg Sogn, Lemvig Kommune
 Råbjerg (Våbensted Sogn) – et areal i Våbensted Sogn, Guldborgsund Kommune

Se også
 Råbjerg Mile